Seal Bay ( für Robbenbucht) steht für:
 englischer Name für die Selbukta, Antarktika
 Seal Bay (South Australia), Kangaroo Island
 Seal Bay (Falklandinseln)
 Seal Bay Seaplane Base, Alaska 

Siehe auch:
 Azarasi Irie
 Bay of Seals